Wirtel steht für:

 Wirtel, Art der Blatt- oder Blütenanordnung in der Botanik
 die Anordnung abstehender Schuppen bei bestimmten Echsen, z. B. den Gürtelschweifen (auch Wirtelechsen genannt)
 Wirtel (Baukunst), Ring um Säulen und Pfeiler in der Architektur
 Spinnwirtel, Teil einer Handspindel

Siehe auch:
 Wirteliges Kristallsystem